Les Djinns (Die Dschinnen) steht für:

 Les Djinns, ein Gedicht des französischen Schriftstellers Victor Hugo

verschiedene musikalische Werke nach dem Gedicht:
 Les Djinns (Gabriel Fauré) von Gabriel Fauré
 Les Djinns (César Franck) von César Franck
 Les Djinns (Louis Vierne) von Louis Vierne

Siehe auch:

 Dschinn